Woodhouse – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Woodhouse – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Woodhouse – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Woodhouse – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Woodhouse – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Woodhouse – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Leicestershire
 Woodhouse – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Woodhouse – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire
 Woodhouse – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire